Гольдшмидт (, , буквально «золотых дел мастер») — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители 
 Гольдшмидт, Адальберт фон (1848—1906) — австрийский композитор.
 Гольдшмидт, Адольф (1863—1944) — германский историк искусства; приват-доцент Берлинского университета.
 Гольдшмидт, Бьёрн (род. 1979) — немецкий гребец-байдарочник.
 
 Гольдшмидт, Герман Майер Соломон (1802—1866) — немецкий астроном и художник.
 Гольдшмидт, Гертруда (1912—1994) — венесуэльская художница и скульптор.
 Гольдшмидт, Зигфрид (1844—1884) — немецкий индолог.
 Гольдшмидт, Левин (1829—1897) — немецкий правовед.
 Гольдшмидт, Мейр Арон (1819—1887) — датский прозаик, драматург и журналист.
 Гольдшмидт, Николас (1908—2004) — чехословацкий и канадский дирижер, музыкальный администратор, педагог и пианист.
 Гольдшмидт, Нил Эдвард (род. 1940) — американский бизнесмен и политик. 
 Гольдшмидт, Отто (1829—1907) — пианист и композитор.
 Гольдшмидт, Пинхас (род. 1963) — главный раввин Москвы.
 Гольдшмидт, Рихард (1878—1958) — немецкий биолог.
 Гольдшмидт, Роберт (1877—1935) — бельгийский физик.
 Гольдшмидт, Хуго (1859—1920) — немецкий музыковед.

Другие значения 
 Гольдшмидт — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Гольдшмид, Исаак Павлович (Шмидт; 1896—1975) — советский историк, первый ректор Одесского государственного университета.
 Гольдшмит, Жан (1924—1994) — люксембургский шоссейный и циклокроссовый велогонщик. 
 Голдсмит
 Голдшмидт

Примечания